Baladas en Español — третя компіляція шведського гурту Roxette. Випущена 1996 року.

Список композицій 
 «Un día sin ti» («Spending My Time»)
 «Crash! Boom! Bang!»
 «Directamente a ti» («Run to You»)
 «No sé si es amor» («It Must Have Been Love»)
 «Cuanto lo siento» («I'm Sorry»)
 «Tímida» («Vulnerable»)
 «Habla el corazón» («Listen to Your Heart»)
 «Como la lluvia en el cristal» («Watercolours in the Rain»)
 «Soy una mujer» («Fading Like a Flower (Every Time You Leave)»)
 «Quiero ser como tú» («I Don't Want to Get Hurt»)
 «Una reina va detrás de un rey» («Queen of Rain»)
 «El día del amor» («Perfect Day»)

Сингли 
 «Un día sin ti»
 «Un día sin ti» («Spending My Time»)
 «Tímida» («Vulnerable»)

 «No sé si es amor»
 «No sé si es amor» («It Must Have Been Love»)
 «Directamente a ti» («Run To You»)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Збірки Roxette